Râul Lăpușna se poate referi la următoarele cursuri de apă:

 Râul Lăpușna, Gurghiu - afluent al râului Gurghiu în România
 Râul Lăpușna, Prut - afluent al râului Prut în Republica Moldova

Dezambiguizare